Crazy Horse steht für:
 Crazy Horse (um 1839–1877), Häuptling der Lakota
 Crazy Horse (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Crazy Horse – Der stolze Krieger, ein US-amerikanischer Fernsehfilm (1996)
 Crazy Horse (Kabarett), ein Varieté in Paris
 eine Marke des Modeunternehmens Liz Claiborne, siehe Liz Claiborne (Unternehmen)#Marken

Crazy Horse ist bzw. war der Spitzname folgender Personen:
 Emlyn Hughes (1947–2004), englischer Fußballspieler
 Preben Elkjær Larsen (* 1957), dänischer Fußballspieler
 Marco Lucchinelli (* 1954), italienischer Motorradrennfahrer
 Ram Vaswani (* 1970), englischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Crazy Horse Memorial